Обеща́ние:
 Обеща́ние (:en:Promise) — обязательство, согласие кого-либо что-либо выполнить или, напротив, не делать. Устаревшее, поэтическое, используемое в библейской лексике — обетова́ние (то есть принятие обета).
 Обещание — в программировании: специальный объект, возвращаемый функцией при реализации отложенных вычислений.

В литературе 
 «» — детективный роман Фридриха Дюрренматта (1958).
 «Обещание на рассвете» — автобиографический роман Ромена Гари (1960).

В кинематографе 
Документальное кино
 «» — документальный фильм о Палестино-израильском конфликте, номинант на премию «Оскар» (США, 2001).
Художественное кино
 «» — утраченный фильм по пьесе Алексея Арбузова (Великобритания, 1969).
 «» — фильм с Жаклин Биссет в главной роли (Франция, 1969).
 «Обещание» — мелодрама Коити Сайто (Япония, 1972).
 «» — фильм Гилберта Кэйтса (США, 1979).
 «» — фильм Глена Джордана из цикла «Зал славы Hallmark» (США, 1986).
 «» — фильм Ёсисигэ Ёсиды (Япония, 1986).
 «» — фильм Маргарет фон Тротта (Германия—Франция—Швейцария, 1995).
 «Обещание» — фильм-драма братьев Дарденн (Франция—Бельгия, 1996).
 «Обещание» — фильм Ю-чжин Кима (1998).
 «Обещание» — фильм Шона Пенна по роману Фридриха Дюрренматта (США, 2001).
 «Обещание» — фильм с Лорой Бирн в главной роли (Финляндия, 2005).
 «Обещание» — вольная экранизация романа «Грозовой перевал» (Филиппины, 2007).
 «» — фильм Патриса Леконта по новелле Стефана Цвейга (Франция, 2013).
 «» — драматический фильм режиссёра Анны Казеяк (Польша—Дания, 2014).
 «Обещание» — исторический фильм Терри Джорджа (2016).
Сериалы
 «» — канадский телесериал (2005—2012).
 «Обещание» — индийский телесериал (2006).
 «» — турецкий сериал по сценарию Этхема Озышика.

См. также

Примечания